Henrik av Guise kan syfta på:

 Henrik I av Guise, hertig av Guise 1563-1588
 Henrik II av Guise, hertig av Guise 1640-1663